Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2001 година e 52-ри пореден.

Започва на 4 март 2001 г. и завършва на 14 октомври.

Съдържа в календара 17 старта.

Михаел Шумахер печели титлата след 9 победи и 6 втори места, постигайки рекордната разлика от 58 точки пред втория в класирането.

Стартове

Източници 
 2001

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони